Германские подводные лодки

Первая мировая война 
 U-133 (1917) — недостроенная субмарина типа U-127, разделана в 1919—1920 годах
 UB-133

Вторая мировая война 
 U-133 (1941)